Cristiana Eberardina de Brandeburgo-Bayreuth (Bayreuth, 19 de diciembre de 1671-Pretzsch an der Elbe, 4 de septiembre de 1727) fue electora consorte de Sajonia (1694-1727), así como reina de Polonia y gran duquesa de Lituania (1697-1727) por su matrimonio con el rey Augusto II de Polonia.

Biografía 
Cristiana Eberardina nació en Bayreuth el 19 de diciembre de 1671, siendo hija del margrave Cristián Ernesto de Brandeburgo-Bayreuth y de su esposa, la duquesa Sofía Luisa de Wurtemberg, hija del duque Eberardo III de Wurtemberg.

Su nombre completo era Cristiana Eberardina. Cristiana por su padre, Cristián, y Eberardina por su abuelo marterno, Eberardo. Su título al nacer fue margravina de Brandeburgo-Bayreuth.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con el futuro rey Augusto II de Polonia el 20 de enero de 1693, a los 21 años de edad. En aquel entonces su marido era duque de Sajonia. Fue un matrimonio de estado, carente de felicidad, aunque tuvieron un hijo en común, Augusto III (7 de octubre de 1696-5 de octubre de 1763). Augusto aceptó convertirse al catolicismo para coronarse rey de Polonia-Lituania, mientras que su Cristiana Eberardina se negó a hacerlo, prefiriendo mantener su fe protestante y residir permanentemente en Sajonia. Por este motivo, se la denominó "El Pilar de Sajonia".

Falleció el 4 de septiembre de 1727 en Pretzsch an der Elbe. Su marido lo hizo cinco años después.

Su funeral se celebró el 6 de septiembre, no estando presentes en él ni su marido ni su hijo.

En conmemoración de su muerte, Johann Sebastian Bach compuso la cantata Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl, BWV 198, con texto de Johann Christoph Gottsched, y fue estrenada el 17 de octubre de 1727 en la Paulinerkirche, la iglesia de la Universidad de Leipzig. Su título significa Vamos princesa, déjanos verte una vez más.

Ancestros

Véase también 
 Electorado de Sajonia

Referencias

Bibliografía 
 Watanabe-O'Kelly, Helen. "Enlightenment, Emancipation, and the Queen Consort." Enlightenment and Emancipation. Ed. Susan Manning and Peter France. Lewisburg, Pa.: Bucknell UP, 2006. 119-25. Print.
 Stichart, Franz Otto: Galerie der sächsischen Fürstinnen; biogr. Skizzen sämtlicher Ahnfrauen des kgl. Hauses Sachsen, Leipzig 1857.
 Blanckmeister, Franz: Kurfürstin Christiane Eberhardine von Sachsen: eine ev. Bekennerin, Barmen 1892.
 Meyer, Johannes: Frauengestalten und Frauenwalten im Hause Wettin, Bautzen 1912.
 Haake, Paul: Christiane Eberhardine und August der Starke: eine Ehetragödie, Dresde 1930.
Lauckner, Martin: Eine alte Unterschrift von zarter Hand, in: Sächs. Heimat, Hamburgo, Jg. 1981.
 Czok, Karl: August der Starke und Kursachsen, Leipzig 1987. Aufgeklärter Absolutismus und kirchlich-religiöse Toleranzpolitik bei August dem Starken, In: Sachsen und die Wettiner. Chancen und Realitäten (Sondernummer der Dresdner Hefte); Dresde 1990.
 Fellmann, Walter: Prinzessinnen. Glanz, Einsamkeit und Skandale am sächsischen Hof, Leipzig 1996.

Reinas consortes de Polonia del siglo XVII
Reinas consortes de Polonia del siglo XVIII
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVII
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVIII
Electoras consortes de Sajonia
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Electoras consortes de Sajonia del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII
Historia de Polonia (1569-1795)
Nacidos en Bayreuth